Scott Brown (26 april 1985) is een Engels voetballer die onder andere speelde bij Wolverhampton Wanderers, Cheltenham Town en Aberdeen FC. Anno 2018 speelt hij als eerste keeper bij Port Vale.

Carrière

Engels voetballer